Серге́й Па́сечник:
 Пасечник, Сергей Владимирович (род. 1965) — советский футболист.
 Пасечник, Сергей Иванович (1958—2015) — советский футболист.